Miejscowości w USA:
 Markham – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Markham – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Matagorda
 Markham – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor

Miejscowości w Kanadzie:
 Markham w Ontario

Inne:
 Markham – rzeka w Papui-Nowej Gwinei